Franciaország
Buxières-d’Aillac, település Franciaországban, Indre megyében
Buxières-sur-Arce, település Franciaországban, Aube megyében
Buxières-lès-Clefmont, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Buxières-sous-les-Côtes, település Franciaországban, Meuse megyében
Buxières-les-Mines, település Franciaországban, Allier megyében
Buxières-sous-Montaigut, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Buxières-lès-Villiers, település Franciaországban, Haute-Marne megyében